Pobeda
 Pobeda település a topolyai községben (Vajdaság, Szerbia)
 GAZ–M–20 Pobeda, szovjet gépkocsi
 1908 Pobeda, aszteroida
Pobjeda
Pobjeda, montenegrói napilap